Tsangpa bezeichnet:

 die Tsangpa-Dynastie in Tibet
 die Einwohner von Tsang (Provinz)